L'Open de Suède de squash 2012 est l'édition 2012 de l'Open de Suède de squash qui se déroule à Linköping du 2 au . 

Le tournoi comprend 16 joueurs dont 4 têtes de série et une wild card Rasmus Hult.

Grégory Gaultier remporte son  Open de Suède en s'imposant face à Karim Darwish.

Dotation et points 
En 2012, la dotation est de . Les points sont répartis suivant le tableau suivant:

Têtes de série

Tableau final

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Open de Suède de squash
 Saison 2012 de la PSA

Liens externes 

Open de Suède de squash
Sport en Suède en 2012
Sport en février 2012
Squash en 2012